Shamrock kan syfta på:
Shamrock – en symbol, se treklöver
Shamrock (växt) – Irlands inofficiella nationalblomma
Galeasen Shamrock – seglande skolfartyg 1915
Shamrock (J-båt) – en J-båt som bland annat användes under America's Cup 1930-1937 
Shamrock – callsign för Aer Lingus
Shamrock Diaries – ett musikalbum av Chris Rea

Personer
Billey Shamrock (1964–), en svensk mångsysslande underhållare, kompositör, rockmusiker och trubadur

Geografi

USA 

 Shamrock (ort i USA, Oklahoma), Creek County, 
 Shamrock (ort i USA, Texas, Dallas County), 
 Shamrock (ort i USA, Texas, Wheeler County), 

Robotskapade USAförgreningar